Catoni ist der Familienname folgender Personen:
 Aristide Catoni, italienischer Schauspieler
 Giulio Catoni (1869–1950), italienischer Agronom
 Luigi Catoni (1893–1953), italienischer Komiker und Schauspieler
 Valter Catoni (* 1954), italienischer Unternehmer